KLHL24 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 600 амінокислот, а молекулярна маса — 68 361.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки